Als Frieden von Stockholm werden bezeichnet:
 Frieden von Stockholm (1719), zwischen Kurhannover und Schweden
 Frieden von Stockholm (1720), zwischen Preußen und Schweden